One Stolen Night – film del 1923 diretto da Robert Ensminger e Roland Ensminger
One Stolen Night – film del 1929 diretto da Scott R. Dunlap